Astenberg ist der Name oder Namensbestandteil folgender Ortschaften:
 Altastenberg und Neuastenberg, zwei Ortsteile von Winterberg im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Astenberg (Gemeinde Wiesing), Ortsteil der Gemeinde Wiesing, Bezirk Schwarz, Tirol

Astenberg ist der Name oder Beiname folgender Berge in Nordrhein-Westfalen:
 Astenberg (Wilnsdorf) (), bei Wilnsdorf, im Siegerland und Rothaargebirge bei Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein
 Kahler Asten (), einer der höchsten Berge von Rothaargebirge und Sauerland, bei Winterberg, Hochsauerlandkreis
 Astenberg (Ramsbeck), Nordostausläufer () des Goldenen Strauch, südsüdöstlich von Remblinghausen (Meschede), im Sauerland, Hochsauerlandkreis

Astenberg ist der Name eines Naturraums:
 Astenberg (Naturraum), am und rund um den Kahlen Asten bei Winterberg, Nordrhein-Westfalen